Михаи́л Хе́йфец: Хейфец, Михаил Израйлевич (род. 1955) — советский и израильский режиссёр, драматург.
 Хейфец, Михаил Рувимович (1934—2019) — советский и израильский писатель и журналист.